Eos (mythologie), een Griekse godin 
 Eos (tijdschrift), een populairwetenschappelijk maandblad
 Canon EOS, een reeks spiegelreflexcamera's van de Japanse producent Canon
 Volkswagen Eos, een automodel van de fabrikant Volkswagen
 E/OS, een besturingssysteem
 EOS (faculteitsvereniging), de faculteitsvereniging voor studenten Sociale Wetenschappen aan de VU
 EOS, mededeling 'end of sequence', het einde van een bericht of proces
 Eos (geslacht), een vogelgeslacht
 Eos Rides, een Italiaans achtbaanfabrikant 
 Eos, een merk voor lippenbalsems en andere producten.